Ontonagon désigne :

 l'Ontonagon, rivière située dans le Michigan ;
 Ontonagon, ville située dans le Michigan ;
 le comté d'Ontonagon, situé dans le Michigan.